Il singolare del torneo di tennis Tanagura Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Patrik Fredriksson che ha battuto in finale Albert Chang 6-1, 5-7, 6-4.

Teste di serie 

 Patrik Fredriksson (Campione)
 Leander Paes (quarti di finale)
 Jaime Oncins (primo turno)
 Gouichi Motomura (primo turno)

 Yong-Il Yoon (primo turno)
 Mark Merklein (primo turno)
 Mark Petchey (secondo turno)
 Tuomas Ketola (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tanagura Challenger 1996